Marena steht für:

 Marena (Aprikosensorte), eine Sorte der Aprikose

Siehe auch:
 Marina (Vorname)